Dakhla kan syfta på:

Geografi

Egypten 

 Dakhla (oas), oas, Al-Wadi al-Jadid,

Marocko 

 Dakhla (kommun), Oued ed Dahab-Lagouira, Oued-Ed-Dahab, 
 Dakhla (del av en befolkad plats), Oued ed Dahab-Lagouira,

Västsahara 

 Dakhla, ort, Oued Ed-Dahab-Lagouira, 

Robotskapade Marockoförgreningar